Triebel kan som auktorsförkortning betyda:

 Dagmar Triebel
 Erich Triebel

Robotskapade auktorsförkortningar